Saostrowje () ist ein russischer Ortsname:
 Saostrowje (Archangelsk, Kotlas), Dorf im Rajon Kotlas, Oblast Archangelsk
 Saostrowje (Archangelsk, Oktjabrski), Dorf im Rajon Oktjabrski, Oblast Archangelsk
 Saostrowje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Rantau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Saostrowje (Leningrad, Lodeinoje Pole), Dorf im Rajon Lodeinoje Pole
 Saostrowje (Leningrad, Lomonosso), Dorf im Rajon Lomonossow, Oblast Leningrad
 Saostrowje (Leningrad, Pirosersk), Siedlung im Rajon Priosersk, Oblast Leningrad
 Saostrowje (Leningrad, Wolchow), Dorf im Rajon Wolchow, Oblast Leningrad
 Saostrowje (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Saostrowje (Twer), Dorf in der Oblast Twer